Een verkeersweg:
 N580 (België)
 N580a (België)
 N580 (Frankrijk)
 N580 (Nederland), zie Provinciale weg 580

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing